Зонтагберг () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Амштеттен. . Официальный код — 30533.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Эблингер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 16 мест.
 АНП занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Нижней Австрии